Amtsgericht Königsberg bezeichnet

 Amtsgericht Königsberg (Preußen), ehemaliges Amtsgericht in Ostpreußen
 Amtsgericht Königsberg in Schlesien, ehemaliges Amtsgericht in Schlesien
 Amtsgericht Königsberg in der Neumark, ehemaliges Amtsgericht in Preußen
 Amtsgericht Königsberg in Franken, ehemaliges Amtsgericht in Sachsen-Coburg